Col nome di Klass B (in lingua russa класс Б, cioè Classe B) è stato indicata una categoria del Campionato sovietico di calcio che nel corso degli anni è passata dall'essere il secondo livello fino al quarto. In particolare:
Dal 1952 al 1962: era il secondo livello del campionato, infine noto come Pervaja Liga.
Dal 1963 al 1969: era il terzo livello del campionato, infine noto come Vtoraja Liga.
Solo nel 1970: era il quarto livello del campionato, infine noto come Vtoraja Nizšaja Liga.